Paweł Fąfara – polski dziennikarz
 Wiesław Fąfara – od 2002 prezydent miasta Kędzierzyn-Koźle